Ah! ça ira –  popularna pieśń rewolucji francuskiej
 Ça Ira – opera skomponowana przez Rogera Watersa z 2005 roku
 Ça Ira – wiersz Ferdinanda Freiligratha z 1846 roku